Нёвизи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Новьон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08324.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 80 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 108 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 55 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 79,7 %, в 1999 году было 63,1 %). Из 55 активных работали 52 человека (26 мужчин и 26 женщин), безработными были 3 женщины. Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 
 Дом паломника рядом с церковью

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны